Kubuswoningen (Helmond), woningen in Helmond
 Kubuswoningen (Rotterdam), woningen in Rotterdam